Der Begriff Liberaler Sozialismus bezeichnet mehrere politische Ideologien:

 Libertärer Sozialismus, siehe Anarchismus
 Demokratischer Sozialismus
 Sozialdemokratie
 Linksliberalismus
 Konkurrenzsozialismus

Frühe englische Linksliberale wie Leonard Trelawny Hobhouse sowie die Italiener Carlo Rosselli und Norberto Bobbio bezeichneten sich selbst als liberale Sozialisten.

Siehe auch:
 Liberal Socialist Party, ehemalige politische Partei in Singapur